Флер-1 () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Орн. Входит в состав округа Аржантан.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли отдельные коммуны упраздненных кантонов Месе, Теншбре, Флер-Нор и Флер-Сюд, а также одна коммуна кантона Донфрон.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Калиньи (822 чел.)
 Ла-Базок (267 чел.)
 Ла-Ланд-Патри (1 805 чел.)
 Ла-Шапель-Биш (529 чел.)
 Ла-Шапель-о-Муан (587 чел.)
 Ла-Шателье (407 чел.)
 Ландизак (753 чел.)
 Монси (253 чел.)
 Сен-Клер-де-Алуз (866 чел.)
 Сен-Поль (689 чел.)
 Сен-Пьер-д’Антремон (677 чел.)
 Серизи-Бель-Этуаль (719 чел.)
 Флер (7 252 чел., западная половина)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 31,2 % голосов против 25,0 % у Марин Ле Пен и 18,7 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 58,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 25,5 %, Марин Ле Пен – 22,1 %, Франсуа Фийон – 18,6 %, Жан-Люк Меланшон – 17,7 %; 2 тур: Макрон – 66,0 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 30,2 %, Николя Саркози — 23,6 %, Марин Ле Пен — 18,5 %; 2 тур: Олланд — 56,6 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Орн представляют член совета коммуны Ландизак Беатрис Гио (Béatrice Guyot) и вице-мэр города Флер Лори Эллоко (Lori Helloco) (оба — Социалистическая партия).

Ссылки 

Коммуны департамента Орн